Tonga jezik može označavati:
Tonga (chopi jezik) nigersko-kongioanski jezik iz Mozambika.
Tonga (manda jezik), nigersko-kongioanski jezik iz Malavija.
Tonga (Mon-khmerski jezik), mon-khmerski jezik iz Tajlanda
Tonga (lenje-tonga jezik), nigersko-kongioanski jezik iz Zambije i Zimbabvea.

Slično
Tonganski jezik (tongan), austronezijski jezik iz Tonge.